Der oder das Plugin, Plug-in bzw. PlugIn steht für:
 Plug-in, eine Softwarekomponente, die eine andere Software um Funktionen erweitert (z. B. CODEC)
 Plug-in-Hardware, in der EDV einfach einsteckbare Hardware, siehe Plug and Play
 Plugin (Entwurfsmuster), Entwurfsmuster aus dem Bereich der (objektorientierten) Softwareentwicklung
 Plug-in-Hybrid, Kraftfahrzeug mit Hybridantrieb, dessen Akkumulator auch am Stromnetz geladen werden kann

Plugin ist der Familienname folgender Personen:
 Grigori Vladimirovich Plugin (* 1988), russischer Fußballspieler
 Vladimir Alexandrovich Plugin (1937–2003), russischer Kunsthistoriker

Siehe auch:

 Plouguin